John Adair ist der Name folgender Personen:

* John Adair (1757–1840), US-amerikanischer Politiker
 John Adair (Kartograf) (um 1655–1718), schottischer Landvermesser und Kartograf 
 John Adair (Anthropologe) (1913–1997), amerikanischer Anthropologe 
 John Eric Adair (* 1934), britischer Soziologe und Publizist 
 John A. M. Adair (1864–1938), US-amerikanischer Politiker